Geno (lied) - single van de Britse band Dexys Midnight Runners, eerbetoon aan onderstaande zanger
 Geno Washington - Amerikaans zanger